William Shakespeare kan syfta på bland andra:

* William Shakespeare (1564–1616), engelsk dramatiker
 William Shakespeare (1849–1931), engelsk operasångare och sångpedagog
 William Shakespeare (John Stanley Cave; 1948–2010), australisk rocksångare